Ива́н Красно́в:
 
 Краснов, Иван Козьмич (1752—1812) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Краснов, Иван Никифорович (1794—1862) — генерал-майор Донского казачьего войска, герой русско-турецкой войны 1828—1829 года.
 Краснов, Иван Тарасович (1911—1952) — Герой Советского Союза.